Chynów est le nom :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Chynów, dans le powiat de Grójec
 du village de Chynów, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Łódź
 du village de Chynów